Wiesel est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Elie Wiesel (1928-2016), romancier roumano-américain, Prix Nobel de la paix, philosophe, humaniste, et survivant de la Shoah ;
 Thomas Wiesel (1989-), humoriste suisse ;
 Torsten Wiesel (1924-), neurobiologiste suédois et Prix Nobel de médecine.

Toponyme 

 Wenum-Wiesel, village-jumeau appartenant à la commune néerlandaise d'Apeldoorn dans la province de Gueldre

Divers 
 Rheinmetall Wiesel, blindé aérotransportable allemand.

Patronyme germanique